РКС — аббревиатура.

 Российские космические системы
 Российские коммунальные системы
 Радиотехническая комплексная система
 Российский корпус спасателей

Прочее 
 Релейно-контактная схема

См. также 
 
 РКСУ